Een voornaam die vooral in Angelsaksische landen populair is
 "Wendy", een nummer van The Beach Boys
 Wendy's, een Amerikaanse keten van hamburgerrestaurants
 Wendy's 3-Tour Challenge, een golftoernooi in de Verenigde Staten
 Wendy Schat, een personage uit het verhaal Peter Pan